Нику́линский прое́зд (название утверждено 29 ноября 2011 года, ранее проектируемый проезд № 292) — проезд в Москве, на территории района Тропарёво-Никулино Западного административного округа. Проходит между участком улицы Академика Анохина и проездом Олимпийской деревни.

Название 
Никулинский проезд назван в 29 ноября 2011 года по бывшей деревне Никулино, располагавшейся в этом районе. Прежнее название — проектируемый проезд № 292.

Транспорт 
Ближайшие станции метро — «Юго-Западная» и «Озёрная».

По проезду проходят автобусы 227, 667 и c17.

Примечания

Ссылки 
 Никулинский проезд // ОМК УМ
 Никулинский проезд // Справочник улиц Москвы

Проезды Москвы
Улицы Москвы, появившиеся в 2011 году